Хардинес дел Еден има више значења:

 Хардинес дел Еден (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Хардинес дел Еден (Аксочијапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Хардинес дел Еден (Куернавака), насеље у савезној држави Морелос у Мексику